Биело-Брдо (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Биело-Брдо проживало 1311 человек.

Население 
В населении деревни значительно преобладают хорваты.

Национальный состав 
1971 год:
 сербы — 5 (0,31 %);
 хорваты — 1556 (98,66 %);
 югославы — 0;
 мусульмане — 0;
 другие — 16 (1,01 %).
1981 год:
 сербы — 5 (0,32 %);
 хорваты — 1505 (98,43 %);
 югославы — 7 (0,45 %);
 мусульмане — 0;
 другие — 12 (0,78 %).
1991 год:
 сербы — 8 (0,61 %);
 хорваты — 1286 (98,09 %);
 югославы — 8 (0,61 %);
 мусульмане — 0;
 другие — 9 (0,68 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской